Засекин — русская фамилия.

Известные носители:

 Засекин, Александр Фёдорович (Жировой-Шастунов; ум. 1611) — воевода Русского Царства.
 Засекин, Борис Петрович  (ум. 1589) — князь, воевода и окольничий при Фёдоре Иоанновиче.
 Засекин, Василий Фёдорович — воевода Русского царства.
 Засекин, Григорий Осипович (ок.1550 — после 1596) — первый воевода городов-крепостей на Волге — Самары, Саратова и Царицына.
 
 Засекин, Михаил Феодорович (Жировой-Глазатово) — стольник и московский дворянин.
 Засекин, Никита Петрович (Солнцев) — стряпчий и стольник.
 Засекин, Пётр Фёдорович Ноговица Пёстрый (ум. 1537) — русский воевода.
 Засекин, Фёдор Михайлович (Жировой-Глазатово) — воевода Русского царства.

См. также 
 Засекины — русский княжеский род.
 Жировые-Засекины — русский княжеский род.
 Засецкий
 Сонцов-Засекин

Примечания